Bernard Dubois (1945-), réalisateur de cinéma français ;
 Bernard Dubois (1946-2011), économiste français.